Мишел Уилямс може да се отнася за:
 Мишел Уилямс (р. 1980), американска певица;
 Мишел Уилямс (р. 1980), американска актриса.